Писарево — название населённых пунктов:

Болгария 
 Писарево — село в Великотырновской области.
 Писарево — село в Шуменской области.

Россия 
 Писарево — село в Шаранском районе Башкортостана.
 Писарево — село в Почепском районе Брянской области.
 Писарево — деревня в Краснинском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Писарево — село в Данковском районе Липецкой области.
 Писарево — посёлок в Иркутской области.
 Писарево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Писарево — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Писарево — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Писарево — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Писарево — деревня в Томском районе Томской области.
 Писарево — село в Кимовском районе Тульской области.
 Писарево — село в Куркинском районе Тульской области.
 Писарево — село в Узловском районе Тульской области.